Typ 22 (auch Type 22 oder Typ XXII) steht für:

 Bugatti Type 22, Automodell
 Hanomag Sturm Typ 22 K, ein Automodell des deutschen Automobilherstellers Hanomag
 LAWA-Typ 22 (Marschengewässer), ein Fließgewässertyp
 NSB Type 22, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 22, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Typ 022 oder auch Houbei-Klasse, Flugkörperschnellboote der Chinesischen Volksmarine
 Typ 22 des Murata-Gewehrs, eine Waffe der Kaiserlich Japanischen Armee
 Typ 22 der Pillbox, ein Bunkertyp
 Type 22 oder Broadsword-Klasse, Lenkwaffenfregatten der britischen Royal Navy
 U-Boot-Klasse XXII, Prototyp eines Kleinst-U-Bootes der deutschen Kriegsmarine